Фридрих VII:
 Фридрих VII (маркграф Баден-Дурлаха) (1647—1709)
 Фредерик VII (король Дании) (1808—1863)